La  peut désigner :
  (Royaume-Uni)
 
  (Union soviétique)
  d'infanterie de la  d'infanterie (Empire allemand)
  d'infanterie (Australie)
  d'infanterie de la  d'infanterie (France)
 
  d'infanterie (Royaume-Uni)
 24e brigade mécanisée (Ukraine)
  (Union soviétique)
 
  mixte (armée impériale japonaise)